Спадкоємець Імперії () — перша книга фантастичної Трилогії Трауна, написана Тімоті Заном і опублікована видавництвом Bantam Spectra в травні 1991 року. Дія відбувається у фантастичному всесвіті саги «Зоряні війни» в 9 році ПБЯ.

Сюжет 

Минуло п'ять років після того, як загинула друга Зірка Смерті, Дарт Вейдер знищив Імператора, а залишки Імперії виявилися загнаними в далекі куточки Галактики.

Командир зоряного руйнівника «Химера» Гілад Пеллеон отримує повідомлення. Коди, які були прикріплені до повідомлення, відповідали передачам від Палпатина і його оточення, Негайно вирушивши в призначене місце, Пеллеон підібрав човник, на борту якого перебував останній гранд-адмірал Імперії і єдина нелюдина, яка досягла такого звання — Траун. Траун готує стратегічну атаку проти Нової Республіки.

Після рейду розвідників на Оброа-скай Траун розповів Пеллеону, в чому полягатимуть їхні подальші дії. Для початку, вони вирушили на планету Міркр, де зібрали безліч ісаламірі — тварин, здатних блокувати Силу на невеликому просторі навколо себе. Далі «Химера» рушила в бік планети Вейланд, однією з скарбниць Імператора, де Траун отримав дві речі: першою річчю стали циліндри Спаарті. Другою річчю, а вірніше, істотою, став божевільний клон майстра-джедая Джоруса К'баота. Пеллеон був шокований, коли дізнався, що майстер був потрібен Трауну для координацій дій флоту за допомогою Сили. Тоді ж Траун розповів Гіладу про причини поразки біля Ендора — після загибелі Імператора офіцери були шоковані втратою Палпатина і в паніці відступили, маючи значну перевагу над противником. Пеллеон побоювався К'баота, вважаючи його ненормальним, проте Траун був упевнений, що зможе його контролювати. На містку «Химери» постійно були присутні ісаламірі.

Тим часом, Нова Республіка зіткнулася з нестачею вантажних кораблів. Зайнявся цим питанням Хан Соло. Він спробував укласти контракт на вантажоперевезення з контрабандистами, для чого зустрівся з відомим контрабандистом Телон Каррде. Однак, контрабандисти побоюються зв'язуватися з Новою республікою, не довіряючи, в першу чергу, адміралу Акбару, відомому своєю неприязню до будь-якої незаконної діяльності в космосі.

Щоб заручитися підтримкою К'баота, Траун пообіцяв йому ще ненароджених дітей Леї і Хана, яких повинні були захопити загони бійців-ногрі, загадкової раси, що славиться найманими вбивцями. Один ногрі — Рух — був особистим охоронцем Трауна. Однак К'баот не відмовився б і від Люка. Перша спроба захопити Лею під час дипломатичного візиту на Біммісаарі виявилася невдалою і Пеллеон був змушений повідомити про це гранд-адмірала. Однак була і хороша новина: знайдені в горі Тантісс циліндри Спаарті були визнані інженерами придатними до використання. На наступній нараді, коли К'баот зажадав дістати джедаїв, Пеллеон запропонував компроміс: він вважав, що темному джедаю слід затаїтися на одній з планет і розпустити чутки про те, що один з джедаїв пережив Велике винищування. У підсумку, Скайуокер сам прийде до К'баота, і за ним не доведеться полювати. І Траун і К'баот погодилися з цією пропозицією. Відразу після цього Траун за допомогою К'баота реалізував одночасну атаку на кілька систем в секторі Слуіс. Поки «Химера» з іншими кораблями атакувала Бфасш, дві інші групи вдарили по сусідніх з нею системах. Пеллеон зазначив, що за допомогою клону майстра-джедая ефективність дій екіпажу «Химери» зросла в багато разів, в порівнянні з попередніми результатами. Однак атака тривала недовго; виконавши поставлене завдання, руйнівники відступили.

Після цього, не без допомоги К'баота, Траун зміг реалізувати свій план по захопленню плазмових бурових установок з шахтарського поселення на Нкллоні, що належать Лендо Калріссіану. Спеціально модернізований для цієї операції зоряний руйнівник типу «Імперський I» «Вершитель» успішно впорався із завданням, проникнувши на Нкллон і викравши кораблі. І поки К'баот відправився на Йомарк, чекати прильоту Скайуокера, Траун і Пеллеон зайнялися приготуваннями до удару по верфях Слуіс-Вана. Одночасно з цим вони спробували викрасти Скайуокера, заманивши його в засідку, але він зміг піти, після чого був захоплений Телон Каррде.

Виявилося, що контрабандистів вивела до винищувача Люка помічниця Каррде Мара Джейд, невідомим чином відчула його на величезній відстані. Після захоплення Люка і він і Каррде починають розуміти, що Мара — прихований джедай. Однак вона відчувала ірраціональну ненависть до Люк. Сама вона вважає, що він зруйнував її життя, убивши Імператора. Однак, незважаючи на те, що Мара жадає вбити Люка, вона не може це зробити навіть в декількох сприятливих ситуаціях. Сама вона пояснює це тим, що Люк їй потрібен.

Тим часом, Лея, побоюючись нових спроб викрадення з боку ногрі переховується разом з Чубаккою на його рідній планеті Кашиїк. Однак ногрі знаходять їх і там. Але під час бою ногрі Хабаракх припиняє атаку. На допиті він заявляє чому це зробив — він дізнався (по запаху), що Лея — дочка і спадкоємиця пана ногрі Дарта Вейдера.

Колись після битви над їхньою рідною планетою Хоногр, вона виявилася забруднена хімічними речовинами, утвореними з уламків згорілих в атмосфері кораблів. Хоногр пережив масштабну екологічну катастрофу і ногрі були близькі до вимирання. Однак їм на допомогу прийшов Дарт Вейдер. Вони змогли частково відновити екологію, і за це ногрі поклялися вічно служити Імперії. Після загибелі Вейдера новим господарем ногрі став Траун.

Лея не може зрозуміти такого, тому що це йде в протиріччя у всьому, що вона знала про Імперію взагалі і Вейдера зокрема. Вона вирішує відправиться на Хоногр і зустрітися з лідерами ногрі. Вона відпускає Хабаракха і домовляється з ним, що через певний час вони зустрінуться на орбіті Ендора і Хабаракх відвезе Лею на Хоногр.

Тим часом, пошуки контактів з контрабандистами призводять Хана на Міркр, на якому знаходилася база Каррде. Дізнавшись про це, Люк намагається втекти, діставшись до свого винищувача. За ним пускається в погоню Мара. Однак їхні кораблі стикаються і падають в дикі ліси Міркра. Їм доводиться разом пробиватися до найближчого поселення, долаючи неприязнь.

У цей час Траун також відвідав Міркр, прибувши за новою партією ісаламірі. З метою «допомогти» Каррде в пошуках «побіжного зрадника» (так Каррде пояснив спробу втечі Люка) він висадив невелику групу солдатів, яка незабаром виявила Скайуокера. Однак, гранд-адмірал на той час уже покинув планету. Імперія почала реалізовувати свій план по атаці на верфі Слуіс-Вана, метою якої було захоплення кораблів для майбутніх клонів, які будуть вирощені в циліндрах Спаарті.

У цей час республіканське командування прийняло план Акбара щодо вирішення проблеми вантажоперевезень. До Слуіс-Вану прийшло велике з'єднання каламаріанських крейсерів, тимчасово мобілізованих для вантажоперевезень. З них було знято більшість озброєння, щоб звільнити місце під вантажі. Ці кораблі і стали метою Трауна.

Імперський флот атакував Слуіс-Ван, під прикриттям атаки замаскований корабель випустив плазмові установки, які пробили борти кораблів, висаджуючи абордажні групи. Результат битви здавався вирішеним, але в зону битви прибули Люк, Хан і Лендо і перешкодили його реалізації: Калріссіан, що прекрасно знає програмні коди своїх установок, зміг змусити їх рухатися. Операція провалилася, і флот Імперії відступив. Траун тут же попрямував на Міркр, щоб помститися Каррде, але той вчасно встиг піти, не без допомоги Мари Джейд.

А на Слуіс-Вані Люк, Хан і Лендо отримую приголомшливу новину — адмірал Акбар заарештований за підозрою в зраді. Справа в тому, що з'єднання майже беззбройних крейсерів підійшло до Слуіс-Вана якраз в момент імперської атаки, а через деякий час на рахунок Акбара була переведена величезна сума.

Цікаві факти 
 Це була перша книга «Зоряних війн», яка посилалася на Корусант як галактичну столицю. Пізніше Джордж Лукас використовував цю назву у виді офіційної галактичної столиці.
 Всі книги Тімоті Зана після «Повернення джедая» починаються однаковим чином як в оригінальной трилогії: із зоряного руйнівника, що пливе в космосі.
 Крім змін в назві роману, на деякі оригінальні затії Зана було також накладено вето Lucasfilm. Найбільш значним було те, що злий клон К'баота спочатку мав бути темним клоном Обі-Ван Кенобі.

Пародії 
У 1995 році Dark Horse Comics створив комічну адаптацію роману. Авторами були Майк Барон, Олів'є Ватін  і Фред Бленчард. Вона містила шість серій. Пізніше перевидана в графічному романі в 1997 році і, нарешті, як частина компіляції Трилогії Трауна в 2009 році.

Появи

Персонажі

Істоти 
 Бруаллки 
 Катарн  
 Крайт-дракон
 Крої 
 Прум
 Ворнскр
 Ісаламірі

Місця

Організації та звання 
 Галактична Імперія
 Джедаї 
 Мал'арі'уш  
 Нова Республіка

Розумні раси 
 Берчестіанці
 Бімми
 Ботани
 Бфасши
 Чісси
 Еломіни
 Гадоси
 Люди 
 Іші-тіб 
 Мон-каламари 
 Ногрі
 Оброанці 
 Саффа
 Слуїсси 
 Вукі 
 Юззуми

Транспортні засоби

Посилання  
 
Amazon.com Listing
Official CargoBay Listing

 The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Margaret Herrick Library, Heir to the Empire poster
 

Книги про Зоряні війни
Науково-фантастичні романи 1991
Твори Тімоті Зана